Натуральне число 1526
 1526 рік до нашої ери
 1526 рік нашої ери